Мать Шри-Ланка (, ) — государственный гимн Шри-Ланки.

Написан на сингальском языке поэтом, композитором и художником Анандой Самаракуном в 1940, а 22 ноября 1951 утверждён национальным комитетом в качестве национального гимна. Ещё в 1950 известным поэтом Пандитаром Наллатамби был выполнен перевод текста гимна на тамильский язык.

Транслитерация сингальской версии гимна 

У гимна есть также официальный текст на тамильском языке.

Внешние ссылки 

 Страница гимна на сайте nationalanthems.info

Государственные символы Шри-Ланки
Шри-Ланка
Песни 1940 года